Az 1983-as 1. divisjon volt a 39. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Viking volt. A szezont a Vålerengen csapata nyerte, a bajnokság történetében harmadjára.

Tabella

Osztályozó

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Olav Nysæter (Kongsvinger) – 14 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok